oppidum – osiedle obronne 
 łacińska nazwa miasteczka – przejściowa, prawna jednostka osadnicza między miastem a wsią, ten typ osiedla popularny był na Węgrzech od XIV wieku do roku 1871, w Polsce porozbiorowej ten typ osiedla funkcjonował do roku 1918
 miejsce przeznaczone dla kierownika wyścigów w cyrku rzymskim